Бо́ртник — особа, що займається бортництвом.

Бортник — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бортник Володимир Федорович (1949) — український політик, народний депутат України 1-го скликання.
 Бортник Дмитро Валерійович (? — 2022) — майор Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бортник Іван Сергійович (нар. 1939, Москва) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Росії (2000).
 Бортник Олександр Миколайович — український шахіст, міжнародний гросмейстер, чемпіон світу з шахів до 18 років.
 Бортник Олександр Миколайович (військовик) — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер орденів «За заслуги» та «За мужність».
 Бортник Роман Йосипович (1908—1945) — офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Бортник Сергій Юрійович (1961) — український геоморфолог, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Бортник Федір Каленикович (1911—2002) — краєзнавець, політичний в'язень.
 Бортник Яків Каленикович (1895—1983) — український громадський діяч, вояк Армії УНР.
 Бортник Януарій Дем'янович (1897—1938) — український режисер і актор.
 Льова Бі-2 (справжнє ім'я Ягор Бортник;  1972) — російський співак білоруського походження.
 Макс Барських (справжні ім'я та прізвище Микола Бортник;  1990) — український співак.

Див. також 
 Бортники
 Бортников
 Бортняк

Українські прізвища
Прізвища на -ик